Spała – osada sołecka w woj. łódzkim, pow. tomaszowskim, w gminie Inowłódz
 Spała (przystanek osobowy)
 Spała (rezerwat przyrody)
 spała – fragment pnia drzewa pozbawiony samej kory, kory i łyka lub kory, łyka i częściowo drewna, powstały w wyniku:
 spałowania przez zwierzynę
 czynności zwanej żywicowaniem (spała żywiczarska)